— отменённая ролевая игра от разработчика Platinum Games и издателя Microsoft Studios. Игра планировалась к выходу как для консоли Xbox One, так и для операционной системы Windows 10. Дата релиза была намечена на 2017 год..

Сюжет 
По словам руководителя игры Хидэки Камии, в Scalebound нам предстоит стать молодым одиночкой Дрю, волею судеб оказавшимся в незнакомом и опасном, но все же невероятно красивом мире Дракониса. Здесь Дрю оказался связан с ужасным и в то же время благородным драконом Тубаном — последним представителем своего рода. Двум героям-одиночкам предстоит научиться работать сообща, дабы победить могучих врагов, угрожающих Драконису, Земле и множеству других параллельных им миров.

Разработка 
Идея игры появилась ещё в 2006, когда PlatinumGames только была основана, но тогда студия решила сфокусироваться на Bayonetta. После окончания разработки Bayonetta была сделана ещё одна попытка создать игру на основе этой идеи, был даже создан прототип. Но в итоге студия начала разработку The Wonderful 101. Когда разработка The Wonderful 101 была почти завершена, разработчики снова решили вернуться к идее Scalebound, и непосредственная разработка игры стартовала в 2013 году. Официальный анонс игры состоялся 9 июня 2014 года на пресс-конференции Microsoft в рамках выставки E3 2014. Впервые геймплей игры был продемонстрирован на Gamescom 2015. Там же был продемонстрирован кооператив на четырёх игроков. Игра разрабатывается на движке нового поколения — Unreal Engine 4.

9 января 2017 года стало известно о том, что Microsoft Studios отменила игру.

11 декабря 2018 года французское подразделение Amazon открыло страницу с предзаказом игры с датой выпуска на 31 декабря 2020 года. Ранее было известно, что Microsoft продлили права на интеллектуальную собственность Scalebound.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт игры
 Официальный сайт Platinum Games

Полностью отменённые компьютерные игры
Отменённые компьютерные игры для Windows
Отменённые компьютерные игры для Xbox One